Mistrovství Evropy v šachu může označovat zejména:

 Mistrovství Evropy v šachu 1942, turnaj s tímto názvem pořádaný v Mnichově
 Mistrovství Evropy v šachu jednotlivců, pořádané od roku 2000
 Mistrovství Evropy v šachu družstev, pořádané od roku 1957

Šachy